Ра́хья () — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Рахья, Эйно Абрамович (1885—1936) — финский революционер-коммунист, партийный и государственный деятель, брат Юкки и Яакко Рахья.
 Рахья, Юкка (Иван) Абрамович (1887—1920) — деятель финского и русского революционного движения, брат Эйно и Яакко Рахья.
 Рахья, Яакко (Яков) Абрамович (1872—1926) — финский революционер-коммунист, советский партийный и государственный деятель, брат Эйно и Юкки Рахья.

Топоним 
 Рахья — посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области России.
 Рахья — платформа Октябрьской железной дороги.